Anictis (Аниктис — „супротна ласица”) је изумрли род мачколиких звијери из кладуса Aeluroidea, који је у периоду од раног до касног Олигоцена настањивао подручје Француске.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 старогрчке ријечи ане (стгрч. -{ἀνά}-), која значи против,
 и латинске ријечи иктис (лат. -{ictis}-), која значи ласица.

Назив врсте Anictis simplicidens у преводу значи „супротна ласица са једноставним зубима”.

Опис 
Врста Anictis simplicidens је у просјеку тежила до 5 kg, и достизала дужину до 1,2 m. Зуби ове врсте указују на то да је ова врста била сваштојед, тачније, омјер меса присутног у исхрани ове врсте је био између омјера хипермесоједа и мезомесоједа.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Anictis.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Aeluroidea
 Stenoplesictidae (полифилетска породица)

Референце

Спољашње везе 

Мачколике звери
Изумрли сисари Европе